Roquefort – francuski ser, którego nazwa pochodzi od miejscowości Roquefort-sur-Soulzon
 Roquefort (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Roquefort (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Roquefort (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje